Ertter kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara Ertter
 Barbara Jean Ertter

Robotskapade auktorsförkortningar